Stanisław Kościelecki – cześnik inowrocławski
 Stanisław Kościelecki (zm. 1527) – kasztelan kruszwicki i dobrzyński
 Stanisław Kościelecki (1460–1534) – wojewoda poznański, sieradzki, inowrocławski i brzeskokujawski, starosta bydgoski, malborski, tucholski, nieszawski, sztumski, świecki
 Stanisław Kościelecki (zm. 1536) – starosta bobrownicki, brzeskokujawski i kowalski
 Stanisław Kościelecki (zm. 1589/1590) – kasztelan bydgoski